Eva González Fernández (Palacios del Sil, el Bierzo, 1918 - 2007), escriptora lleonesa
 Eva María González Fernández (Mairena del Alcor, Sevilla, 5 de novembre de 1980) model, actriu i presentadora de televisió espanyola.
 Eva González Pérez (Càceres, 1973) advocada espanyola que viu i treballa a Holanda.